

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Francisco Gil Craviotto, (1933- ), écrivain espagnol, journaliste, romancier et traducteur ;
 Néstor Craviotto, (1963- ), footballeur argentin ;
 Saúl Craviotto, (1984- ), kayakiste espagnol.

Homonymie de patronyme